Masaru Mukai (jap. , Mukai Masaru; * 1949 in Yoshino, Kagoshima) ist ein japanischer Amateurastronom. Masaru hatte einen jüngeren Bruder namens Haruo (; 1949–1986).

Er entdeckte von 1988 bis 1993 zusammen mit Masanori Takeishi insgesamt 13 Asteroiden.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. Springer-Verlag, Berlin 2003, 5. Auflage, ISBN 3-540-00238-3.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Japaner
Geboren 1949
Mann
Amateurastronom